Der Name heilige Johanna bezeichnet

 die Personen
 Jeanne d’Arc, französische Nationalheilige
 weitere Heilige dieses Namens, siehe Johanna

 Theaterstücke
 Die heilige Johanna, Theaterstück von George Bernard Shaw (1923)
 Die heilige Johanna der Schlachthöfe, ein episches Theaterstück von Bertolt Brecht (1929/1930)

 Film
 Die heilige Johanna (Film), ein US-amerikanisch-britischer Spielfilm – Originaltitel Saint Joan – mit Richard Widmark und Jean Seberg. Regie Otto Preminger, Drehbuch Graham Greene nach dem Bühnenstück von George Bernard Shaw. (1957)